Lady Jane steht für:

 Lady Jane, Lied der Rolling Stones aus dem Album Aftermath (Album) (1966)
 Lady Jane – Königin für neun Tage, britischer Film von Trevor Nunn (1986)